Dobšice (powiat Czeskie Budziejowice)
 Dobšice (powiat Nymburk)
 Dobšice (powiat Znojmo)
 Dobšice nad Cidlinou

Zobacz też